Isola di San Michele – isola nella laguna di Venezia
 Isola di San Michele (Miholjska prevlaka) – isola dell'arcipelago di Cartolle nelle Bocche di Cattaro in Montenegro
 Isola di San Michele (St. Michael) – isola nella baia di Norton Sound in Alaska